Als Cyansauerstoffsäure (teilweise auch als Hydroxocyane) werden verschiedene isomere Verbindungen mit der Summenformel CHNO bezeichnet, die meist recht instabil sind:

Cyansäure: H-O-C≡N (Salze: Cyanate)
Isocyansäure: O=C=N-H (Salze: Cyanate, Ester: Isocyanate) 
Knallsäure: H-C≡N-O (Salze: Fulminate, Ester: Nitriloxide)
Isoknallsäure: C≡N-O-H (Salze: Fulminate, Ester: Isofulminate)